Ella Island kan syfta på:

Geografi

Grönland 

 Ellas ö,

Kiribati 

 Bonriki, del av en ö, Gilbertöarna, Tarawa, 

Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar